Slovo síť má více významů.

Provazové pletivo s oky 
 určené k lovu
 lovecká síť
 ornitologická síť – k odchytu ptáků
 rybářská síť
 síť na motýly
 určené ke sportu
 napříč celým hřištěm
 tenisová síť – na tenis
 pingpongová síťka – na stolní tenis
 volejbalová síť – na volejbal
 branková síť – přes branku
 fotbalová síť – na fotbal
 hokejová síť – na hokej
 síť na míče – s velkými oky, ke skladování a přenášení míčů
 houpací síť – praktická potřeba nahrazující lůžko, též hamaka
 maskovací síť – používaná ve vojenství
 záchranná síť – pro záchranu osob při pádu z výšky

Technika 
 bolidová síť – soustava bolidových kamer určená k fotografické registraci meteorů a bolidů na větším území
 dopravní síť
 silniční síť
 železniční síť
 síť cest
 inženýrská síť – systém fyzické infrastruktury
 přenosová soustava – souhrn zařízení pro rozvod elektrického proudu a zajišťující tak přenos elektrické energie, též elektrorozvodná síť nebo elektrická síť
 stoková síť – součást kanalizace, též kanalizační síť
 vodovodní síť
 informační a komunikační sítě
 informační síť
 komunikační síť
 telekomunikační síť
 telefonní síť
 počítačová síť – souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači
 sociální síť – internetová platforma pro komunikaci

Umění 
 Síť (film, 1971) – americký film se Sidneyem Poitierem v hlavní roli
 Síť (film, 1976) – americký film s Peterem Finchem a Faye Dunawayovou v hlavních rolích
 Síť (film, 1995) – americký film se Sandrou Bulockovou v hlavní roli
 Síť (seriál) – americký seriál inspirovaný filmem z roku 1995

Další významy 
 pavučina – též pavoučí síť
 síť důvěry – v kryptografii způsob ověřování hodnověrnosti veřejného klíče
 síť (go) – jedno ze základních tesuji (taktických tahů) ve hře go
 sociální síť (sociologie) – pojem ze sociologie
 špionážní síť – síť špionů
 teroristická síť
 souhvězdí Sítě
 vodní síť – souhrnné pojmenování všech vodních toků nějaké oblasti
 geodetická síť
 kilometrová síť – pojem z kartografie
 síť (geometrie) – v geometrii plocha tělesa rozložená do dvojrozměrného prostoru
 síť křivek – pojem z matematiky
 pravidelná síť – pojem z geometrie
 síť (teorie sítí) – základní pojem teorie sítí

Externí odkazy